Osoby o tym nazwisku:
 Saskia Bartusiak – niemiecka piłkarka
 Skye McCole Bartusiak – amerykańska aktorka